Fuenterrobles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuenterrobles (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Fuenterrobles (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar